Baza puede referirse a:

 Baza, número de cartas que en ciertos juegos de naipes recoge quien gana la mano.
 Baza, nombre común de varias aves rapaces (género Aviceda) de la familia Accipitridae, subfamilia Perninae.
 Dama de Baza, escultura íbera encontrada en el municipio español de Baza, provincia de Granada.

Lugares 
En España
 Baza (Granada), municipio de la provincia de Granada.
 Comarca de Baza, en la provincia de Granada.
 Partido judicial de Baza, perteneciente a la provincia de Granada.
 Cortes de Baza, municipio de la provincia de Granada.
 Hoya de Baza, llano de la provincia de Granada.
 Sierra de Baza, en la provincia de Granada.
 Parque natural de la Sierra de Baza.
En Rusia
 Río Bazá (Askiz), río de la república de Jakasia, afluente del río Askiz, en la cuenca del Yeniséi.